Mo puede referirse a:

Mo, el símbolo del molibdeno, elemento químico de número atómico 42.
MØ, la cantante danesa Karen Marie Ørsted.
Mo, antiguo municipio de Noruega, en la provincia de Telemark.
Mo, novela de la escritora costaricense Lara Ríos.
Mo, nombre recibido por el panda gigante en la antigua China.